Го́рдан Буно́за (; 5 февраля 1988, Любушки, СФРЮ) — боснийский футболист, защитник кипрского клуба АЕЛ (Лимасол). Имеет также и хорватское гражданство.

Биография

Клубная карьера 
Буноза воспитанник боснийского клуба «Бигесте» (Любушки), из которого в начале 2006 года перешёл в хорватский клуб «Камень Инград» (Велика). В дальнейшем выступал также за загребский NK ZET, где играл в молодёжных составах до конца 2006 года. В 2007 году перешёл в словенский НК «Драва» (Птуй), в котором не смог пробиться в первый состав и год спустя перешёл в австрийский клуб «Аустрия» Лустенау. Там играл за резервный состав в котором провёл 10 матчей и забил 1 гол.

Перед сезоном 2008/09 перешёл в хорватский клуб Второй лиги «Хрватски Драговоляц» из Загреба. Сыграл 19 матчей лиги и забил 1 гол. Также играл в двух переходных матчах за право играть в Первой хорватской лиге. Его клуб проиграл это двухматчевое противостояние. После окончания сезона Буноза сменил клуб, перейдя в перволиговый «Карловац». В сезоне 2009/10 участвовал в 27 матчах, забив 1 гол, а его клуб закончил чемпионат на 6-м месте.

2 июля 2010 года Буноза прошёл медицинские тесты в краковской «Висле». Подписал 4-летний контракт. В своём первом сезоне в рядах «Белой Звезды» стал чемпионом Польши.

Карьера в сборной 
Буноза играл в составе сборных Боснии и Герцеговины до 17 и до 19 лет и принимал участие в отборочных турнирах к чемпионатам Европы.

10 ноября 2009 года дебютировал в молодёжной сборной Боснии и Герцеговины, в отборочном матче первенства Европы против сборной Уэльса. Был постоянным защитником в составе боснийской молодёжки и всего сыграл в ней 9 матчей, в том числе в шести матчах отборочного турнира.

В августе 2010 года Буноза в первый раз вызывался тренером Сафетом Сушичем в состав взрослой сборной Боснии и Герцеговины на отборочные матчи Евро-2012 с Люксембургом и Францией.

Достижения 
 Чемпион Польши: 2011

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аустрия» Лустенау
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Карловац»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Пандурий»
Игроки ФК «Инчхон Юнайтед»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол